Ирати (порт. Irati) — многозначный термин.

 Ирати (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Ирати (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Ирати (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Ирати (футбольный клуб) — бразильский футбол ьный клуб из одноимённого города.
 Ирати — река, протекающая на территории Франции и Испании (Наварра).

См. также 
 Оссо-Ирати — невареный прессованный французский сыр из овечьего молока.